Aspinall ist der Familienname folgender Personen:

 Jessie Aspinall (1880–1953), australische Ärztin 
 Michael Aspinall (* 1939), britischer Musikwissenschaftler und Parodist  
 Natalie Aspinall (* 1981), englische Fußballschiedsrichterassistentin
 Nathan Aspinall (* 1991), englischer Dartspieler
 Neil Aspinall (1941–2008), britischer Musikmanager
 Owen Aspinall (1927–1997), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Amerikanisch-Samoa
 Phillip Aspinall (* 1959), anglikanischer Erzbischof von Brisbane
 Warren Aspinall (* 1967), englischer Fußballspieler
 Wayne N. Aspinall (1896–1983), US-amerikanischer Politiker (Colorado)

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Aspinall (West Virginia), im Lewis County